Frank Anderson – tennista statunitense
Frank Anderson – pianista statunitense
Frank Anderson – scacchista canadese